Párbeszéd a halállal – Arthur Koestler műve spanyolországi bebörtönzéséről
 Eknath Easwaran: Párbeszéd a halállal indiai spirituális tanító műve